Зелёный Бор — посёлок в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, на левом берегу реки Онеги, вблизи от федеральной автотрассы , на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к северу от города Каргополя, административного центра района.

История 
В 1992 г. указом ПВС РФ посёлок Льнозавода переименован в Зелёный Бор.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из двух улиц (Лесная и Льнозаводская).

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района